Lambatee (Darul Kamal), een plaats in Indonesië
Lambatee (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing